

Акбулак — село, Акжаїцький район, Західноказахстанська область
 Акбулак — село, Аршалинський район, Акмолинська область
 Акбулак — станційне селище, Аягозький район, Абайська область
 Акбулак — село, район Байдібека, Туркестанська область
 Акбулак — аул, район Біржан-сала, Акмолинська область
 Акбулак — село, Бурлінський район, Західноказахстанська область
 Акбулак — село, Жетисайський район, Туркестанська область
 Акбулак — аул, Курчумський район, Східноказахстанська область
 Акбулак — село, Ордабасинський район, Туркестанська область
 Акбулак — село, Осакаровський район, Карагандинська область
 Акбулак — село, Сайрамський район, Туркестанська область
 Акбулак — село, Семейська міська адміністрація, Східноказахстанська область
 Акбулак — село, Талгарський район, Алматинська область
 Акбулак — село, Уаліхановський район, Північноказахстанська область
 Акбулак — село, Хромтауський район, Актюбінська область
 Акбулак — село, Чингірлауський район, Західноказахстанська область
 Акбулак — село, Шетський район, Карагандинська область

Акбулак — селище, районний центр, Оренбурзька область